Fleming Island kan syfta på följande:
  Fleming Island, Saskatchewan, ö i Kanada
  Fleming Island, Florida, ort i USA